A Kontinentális Jégkorong Liga első szezonja 2008. szeptember 2. és 2009. április 12. között zajlott le. A döntő utolsó mérkőzését április 12-én volt, Gagarin űrrepülésének alkalmából, hiszen a csapatok a play-offban a Gagarin-kupáért játszanak.

A 2008/2009-es szezon csapatai 

A KHL-ben az addigi 20 Szuperligás csapat, az orosz másodosztályú Himik Voszkreszenszk, a kazah Barisz Asztana, a fehérorosz Dinamo Minszk és a 2008-ban alapított lett Dinamo Riga vett részt.

 Ak Barsz Kazany (Ак Барс Казань) 
 Amur Habarovszk (Амур Хабаровск) 
 Atlant Mityiscsi (Атлант Мытищи) 
 Avangard Omszk (Авангард Омск) 
 Barisz Asztana (Барыс Астана) 
 CSZKA Moszkva (ЦСКА Москва) 
 Dinamo Riga 
 Dinamo Minszk (Динамо Минск) 
 Dinamo Moszkva (Динамо Москва) 
 Himik Voszkreszenszk (Химик Воскресенск) 
 Lada Toljatti (Лада Тольятти) 
 Lokomotiv Jaroszlavl (Локомотив Ярославль) 
 Metallurg Magnyitogorszk (Металлург Магнитогорск) 
 Metallurg Novokuznyeck (Металлург Новокузнецк) 
 MVD Balasiha (МВД Балашиха) 
 Nyeftyehimik Nyizsnyekamszk (Нефтехимик Нижнекамск) 
 Szalavat Julajev Ufa (Салават Юлаев Уфа) 
 Szeversztal Cserepovec (Северсталь Череповец) 
 Szibir Novoszibirszk (Сибирь Новосибирск) 
 SZKA Szentpétervár (СКА Санкт-Петербург) 
 Szpartak Moszkva (Спартак Москва) 
 Torpedo Nyizsnyij Novgorod (Торпедо Нижний Новгород) 
 Traktor Cseljabinszk (Трактор Челябинск) 
 Vityaz Csehov (Витязь Чехов)

2008/2009-es szezon

Az alapszakasz végeredménye

Bobrov Divízió

Taraszov Divízió

Harlamov Divízió

Csernyusov Divízió

Legjobbak 

Kapusok: akik minimum 15 meccsen védtek

Pontlista 
GP = Mérkőzés; G = Gólok; A = Gólpasszok; Pts = Pontok

Rájátszás

Díjak

A hónap játékosa

Külső hivatkozások 
 A Kontinentális Jégkorong Liga szabályai, angolul
 A KHL hivatalos orosz oldala
 A KHL szlovák nyelvű oldala
 khl.hu

Jégkorongbajnokságok